Sofía Federica de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán, Sophie Friederike von Mecklenburg-Schwerin; Schwerin, 24 de agosto de 1758-Copenhague, 29 de noviembre de 1794) fue por nacimiento duquesa de Mecklemburgo-Schwerin, y por matrimonio princesa heredera de Dinamarca y Noruega.

Biografía 

Sofía era hija del príncipe y duque Luis de Mecklemburgo-Schwerin (1725-1778), segundo hijo del duque Cristián Luis II de Mecklemburgo-Schwerin, y de su esposa, la princesa Carlota Sofía de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

El 21 de octubre de 1774 contrajo matrimonio con el príncipe Federico de Dinamarca (1753-1805), heredero al trono danés e hijo del rey Federico V de Dinamarca y de su segunda esposa, la princesa Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel. Este príncipe fue regente del reino entre los años 1772 y 1784 durante la incapacidad de su medio hermano, Cristian VII.

Sofía Federica era descrita como alegre, encantadora e inteligente, y aunque tuvo dificultad para adaptarse a este nuevo ambiente real, más rígido y ceremonioso, se convirtió en un personaje muy popular. Se dice que quedó muy desilusionada al encontrarse por primera vez con su esposo, pero con el tiempo ambos llegaron a encariñarse, aunque los dos tuvieron amantes. Se decía que la armonía del matrimonio se debía a la mutua comprensión. 

Su esposo tenía una amante, Caja Hviid, mientras se rumoreaba que el padre de los hijos de Sofía Federica era Frederik von Blücher, el ayudante de su esposo; el matrimonio, pese a estos incidentes, fue descrito como feliz, lo que suscitó el temor a la influencia que ella pudiese ejercer sobre su esposo e interfiriera en la política del país.

Descendencia 

De su matrimonio con Federico de Dinamarca tuvo siete hijos:

 Hija muerta (1781).
 Hija muerta (1783).
 Juliana María (1784-1784), falleció en la cuna.
 Cristián VIII de Dinamarca (1786-1848), sucedió a su primo, Federico VI, en 1839. Casado en 1808 con su prima, Carlota de Mecklemburgo-Schwerin; se divorció en 1810.
 Juliana Sofía (1788-1850), casada en 1812 con el landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1786-1834).
 Luisa Carlota (1789-1864), casada con el landgrave Guillermo de Hesse-Kassel (1787-1867).
 Federico Fernando (1792-1863), casado con la princesa Carolina de Dinamarca; no tuvo descendencia.

Ancestros

Fuentes 
 Dansk biografisk Lexikon
 genealogy.euweb.cz
 Casa de Mecklemburgo-Schwerin

Véase también 
 Mecklemburgo-Schwerin

Referencias

Enlaces externos 

Familia Real Danesa
Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Princesas de Dinamarca por matrimonio
Nacidos en Schwerin
Fallecidos en Roma